Абдергальден — прізвище. Відомі носії:

Відомі носії:
 Еміль Абдергальден (1877–1950) — швейцарський біохімік і фізіолог.
 Рудольф Абдергальден (1910–1965) — швейцарський фізіолог.

Німецькі прізвища